Alvar kan avse:

 Alvar (namn) – ett fornnordiskt namn
 Alvar (landform) – en landskapstyp som består av ett tunt lager växtlighet på kalkstensberggrund och som inte lämpar sig för åkerbruk